«Де́тка» () — американская комедийная драма 2014 года режиссёра Линн Шелтон с Кирой Найтли, Хлоей Грейс Морец и Сэмом Рокуэлл в главных ролях. Мировая премьера фильма состоялась 17 января 2014 года, в России — 6 ноября.

Сюжет 
В двадцать с лишним лет Меган не имеет карьерных амбиций или планов на жизнь и встречается с Энтони, парнем из школы. На свадьбе подруги она видит, как её отец изменяет матери, а Энтони неожиданно делает ей предложение. В смешанных чувствах она покидает свадьбу и рядом с винным магазином знакомится с подростком Анникой и её друзьями, для которых покупает алкоголь.

Меган говорит Энтони, что ей необходимо на неделю уехать на семинар по планированию карьеры. В это же время ей звонит Анника и просит, чтобы Меган заняла место её матери на встрече в школе. Меган соглашается и взамен просит Аннику на время остаться у неё дома. Они тайком пытаются проникнуть в дом, но отец Анники Крейг их замечает, после чего пытается выяснить, что она делает в их доме. Меган говорит, что ей нужно место, чтобы переночевать, пока она переезжает из одного места в другое, и Крейг с неохотой разрешает ей остаться на время.

В ролях

Восприятие 
Фильм получил преимущественно положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил общий рейтинг 65 %, на основе 114 рецензий, со средней оценкой 6 из 10.

На сайте Metacritic у фильма 63 балла из 100, на основе 32 обзоров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильмы на английском языке
Фильмы Линн Шелтон
Фильмы США 2014 года
Комедийно-драматические фильмы США
Независимые фильмы США
Фильмы A24